Devolution может означать:

 Альбом:
 Devolution — альбом De/Vision.
 Devolution — альбом M.O.D.